Юная Мисс США () — национальный конкурс красоты, проводимый организаторами Мисс Вселенная среди девушек в возрасте от 14 до 19 лет. Нынешняя победительница — 17-летняя София Домингез-Хайтхоф, представлявшая штат Миссури. В отличие от родственных телевизионных конкурсов Мисс Вселенная и Мисс США данное шоу можно увидеть только на сайте Мисс США и одновременно на интернет-портале Microsoft и его сервисе Xbox Live.

Первый конкурс красоты был проведён в 1983 году и транслировался в прямом эфире на телеканале CBS до 2002 года и на NBC с 2003 по 2007 года. В марте 2007 года, было анонсировано, что трансляция конкурса по телевидению будет заменена интернет-вещанием.

С 2008 года, конкурс красоты проводился в Atlantis Paradise Island Resort, расположенный в Нассау, Багамские острова.

Известные победительницы Юная Мисс США — Келли Ху (1985, Гавайи), Бриджитт Уилсон (1990, Орегон), Шарлотта Аянна (1993, Вермонт), Ванесса Миннилло (1998, Южная Каролина) и Шелли Хенниг (2004, Луизиана).

История 
Конкурс красоты Юная Мисс США был создан в 1983 году по родственной системе Мисс США. Первый конкурс был проведён в Лейкленде, в августе 1983 года, в котором победила Рут Заказриан, представлявшая штат Нью-Йорк. Конкурс был проведён в 1984 году, а затем был проведен в январе в последующие два года. Конкурс был проведён в июле 1988-1990 годах и в августе 1991 года, принимающий город был Билокси, конкурс красоты проводился с 1990 по 1994 года. В 1992 году, прямая трансляция была отложена из-за урагана Эндрю. Другие частые принимающих городов были South Padre Island, штат Техас (1997, 2001-2002), Шривпорт (1998-2000) и Палм-Спрингс (2003 - 2004, 2006).

Последние победительницы

Галерея

Победы штатов

Таблица Топ 15

См. также 
 Мисс США

Примечание

Ссылки 
 Miss Teen USA official website

Юная мисс США
Конкурсы красоты
Соревнования в США
Мероприятия, регулярно проводимые с 1983 года